Mountjoy Blount  kan syfta på:

* Mountjoy Blount, 1:e earl av Newport (1597–1666), engelsk peer
 Mountjoy Blount, 2:e earl av Newport (1630–1675), engelsk peer